

Patronyme
 Ferdinand-Jean Darier (1856-1938), médecin français, pathologiste et dermatologue.
 Gérard Darier (1957), est un acteur, dramaturge et metteur en scène français.
 Samuel Darier (1808-1884), architecte suisse, actif particulièrement à Genève.

Médecine
 La maladie de Darier, est une dyskératose.

Homonymie
Homonymie de patronyme